Ву́зівська ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Вузівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Вузівська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вузівська вулиця — вулиця в місті Маріуполь.
 Вузівська вулиця — вулиця в місті Донецьк.

Вузівська вулиця — вулиця в місті Омськ.
 Вузівська вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.

Вулиці